Ліпкан Олена Сергіївна (8 листопада 1985, м. Маріуполь) — сучасна українська сценаристка та письменниця, драматургиня, романістка.

Освіта 
У 2006 році закінчила з відзнакою Європейський університет за спеціальностями „Менеджмент організації”, „Правознавство”.

У 2012 році закінчила курси сценарної майстерності продакшн-компанії «ПРИМА-ФІЛЬМ» і кінокомпанії FILM.UA, організовані Юрієм Морозовим, який розпалив жаринку любові вже до кінематографу, надихнув повірити у власні сили,і разом із Олегом Приходьком відкрили творчі можливості, навернули  до сценарної діяльності.

У 2016 році закінчила сценарні курси Олексія Мамедова від сценарної студії SWS, опанувавши методику написання , тизерів, сцен, синопсису, тритменту, а також підготовки трейлерів, триактової структури сценарію  на конкретних кейсах через докладний розбір змісту таких понять, як сцена, епізод, акт. Отримала практичні навики зі створення тривимірного героя з його передісторією і світом, в якому він живе, а також написання діалогів.

У 2022 році завдячуючи House of Europe, які об’єдналися, щоб підтримати українських творців під час війни, пройшла навчання в рамках співпраці з Netflix із пітчингу власної історії від Christopher Mack, яке включало наступні компоненти: як написати ефективний пітч, як презентувати загальний опис, всесвіт, тональність та героїв серіалу, як скласти успішний опис сезону, як презентувати потенційні епізоди, принципи сторітелінгу за Робертом Маккі.

Фільмографія 
Із 2012 року почала творчий шлях сценаристки. У сценарному портфоліо Олени Ліпкан наступні телевізійні проєкти.

 Телесеріал „Жіночий лікар 2”. Виробництво: ISTILSTUDIOS&TANARMPICTURES, FILM.UA Group, UNITEDMEDIA GROUP, PRIMAFILM. 2013 р.: 
 10 серія „Ріта Жук”;
 19 серія „Моя дитина - інопланетянин”;
 31 серія „Дуже давня родичка”;
 38 серія „Складний вибір”;
 41 серія „Особливий випадок”
 48 серія „Надія”.
 Телесеріал „Вікно життя”  (1 та 2 сезон). Виробництво: FILM.UA та UMG. 2016-2017 р.р. : 
 1 сезон: фільми 5 серія „Бумеранг”; 21 серія „Подарунок з минулого”;
  2 сезон: фільми „Доньки-матері”, „Це доля”.
  Телесеріал „Роман з детективом” (2020 р.) UNITEDMEDIA GROUP;
  Телепроект „Виклик” 3 і 4 сезон (2021 р.).

У 2020 році була сценаристом анімацій у компанії Fabiosa Media, створюючи віральний контент.

Творчий шлях 
Творчий шлях розпочався в 2006 році, коли відбулося самоусвідомлення себе як неординарної  і талановитої особистості. Творчим початком став випуск у друкованому вигляді перших романів:
 Обреченная быть счастливой. Киев: Дорадо-Друк, 2009. 128 с.
 Еще один шанс. Киев: ФЛП Е. С. Липкан, 2011. 256 с.

Характерна риса творчості  - жіночі історії, унаочнення „жіночого погляду”, адже усі жіночі персонажі конструюються крізь призму жіночого погляду. Ключові наративи  та образи сформовані для жіночої аудиторії, що робить жіночі персонажі першорядними, нестереотипними, умодерненими первнями загальної картинки, уможливлює в цілому емпатично поглянути на кожного персонажа, не важливо, чоловік це чи жінка.

Драматургія автора відноситься до сучасного українського мистецтва створення емоційного переживання в авторських літературних, кінематографічних і телевізійних творах. Вона просякнута знайковитістю, затятістю, заохотливістю і життєвим досвідом, глибоким, почасти потойбічним проникненням у різноманітні аспекти буремного життя.

Творчість Олени Ліпкан належить до своєрідної сучасної спадщини віковічних тем — кохання, щастя і злагоди.

Громадська діяльність 
Голова наглядової ради Глобальної організації союзницького лідерства, в рамках якої розвиває різноманітні аспекти мистецької діяльності, активно займається романістикою та книговидавничою справою, творчою діяльністю.

Було видано у співавторстві два словника з питань міжнародної та національної безпеки: 1. Ліпкан В. А., Ліпкан О.С., ЯковенкоО. О. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: [словник]. Київ: Текст, 2006.256 с. 2. Ліпкан В. А., Ліпкан О. С. Національна і міжнародна безпека у визначеннях та поняттях: [словник]. Вид. 2-е, доп. і перероб. Київ: Текст, 2008. 400 с.

У рамках розвитку епістемологічних спільнот, на постійній основі здійснює коректорську діяльність аналітичної продукції серії „ORDO ORDINANS”.

Письменницька діяльність 
У творчій спадщині Олени Ліпкан унаочнюється безмежність кохання, вимальовується його широкі горизонти, причому в притаманному драматичному стилі, через оприявнений та прихований внутрішній діалог.

У низці творів драматургині відчутні позбавлені плавкості коливання, що й створює нечувану напругу, драматизм. Авторкиня використовує розвинені лексичні та синтаксичні, а також художні прийоми. Унаочнює особливі властивості людського духу, його спроможність до загострень і акцентуацій у ситуаціях порушення рівноваги. 

Мовні засоби, які використовуються авторкинею, повністю відповідають сучасним тенденціям щодо коректності: текст не перенасичений довгим і частково нудним, поінколи фривольним та безсоромним,  вульгарним описом сексуальних сцен.

Чуттєвість і сакраментальність, глибокий психологічний аналіз героїв, змушують співпереживати разом із ними, іноді переходячи у стан катарсису. У романах Олени Ліпкан увиразнюється глибинний аналіз емоційного інтелекту.

Особливість творчості Олени Ліпкан - різножанровість. У кожному любовному романі можна знайти як певні нотки детектива, так і звичайно ж гумору.

Бібліографія 

 Елена Липкан Тайные желания
 Елена Липкан Легенда о Волке
 Елена Липкан Обещание любви
 Елена Липкан Обречённая быть счастливой
 Елена Липкан Ещё один шанс

Примітки

Посилання 

 Глобальна організація союзницького лідерства
 КиївстарТБ
 DzygaMDB - це найповніша в Україні база даних по кіно-, теле-, відео проєктам, а також професіоналам, які працюють в галузі відеовиробництва
 Новела “Щастя”
 FILM.UA Group Facebook
 FILM.UA Group – найбільша у Східній Європі вертикально інтегрована група компаній у сфері кіно- і телепродакшна
 СпецКнига
 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
 ЛитЛайф
 ТопЛиба